Miejscowości w USA:
 Ogden – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Ogden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Ogden – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Ogden – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Ogden – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
 Ogden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Ogden – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Weber
Gminy w USA:
 Ogden (ang. Ogden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Ogden (ang. Ogden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Ogden (ang. Ogden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Ogden (ang. Ogden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
W Wielkiej Brytanii:
 Ogden – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)